Первыми футболистами, удостоеными звания стали игроки киевского «Динамо», которые в евросезоне 1998/1999 года вышли в полуфинал Лиги чемпионов, попав в четвёрку лучших команд континента.

Список

1999 
Звание присвоено 18 игрокам киевского «Динамо» за выход в сезоне 1998/1999 в полуфинал Лиги чемпионов.
 Ващук Владислав
 Венглинский Олег
 Головко Александр
 Гусин Андрей
 Дмитрулин Юрий
 Калитвинцев Юрий
 Кардаш Василий
 Кернозенко Вячеслав
 Кирюхин Александр
 Коновалов Сергей
 Кормильцев Сергей
 Косовский Виталий
 Михайленко Дмитрий
 Ребров Сергей
 Фёдоров Сергей
 Шевченко Андрей
 Шовковский Александр
 Яшкин Артём

2001 
Звание присвоено 18 футболистам национальной студенческой сборной за завоевание серебряных медалей Летней Универсиады в Пекине (Китай).
 Антоненко Александр («Система-Борэкс», Бородянка)
 Батраченко Александр («Металлург», Запорожье)
 Беликов Виталий («Днепр», Днепропетровск)
 Браила Владимир («Металлург», Мариуполь)
 Бермудес Дмитрий («Металлист», Харьков)
 Бредун Евгений («Шахтёр», Донецк)
 Бундаш Мирослав («Закарпатье», Ужгород)
 Гречаный Василий («Подолье», Хмельницкий)
 Ерохин Андрей («Черноморец», Одесса)
 Жуков Вадим («Олком», Мелитополь)
 Ключик Сергей («Кривбасс», Кривой Рог)
 Козаченко Дмитрий («Нафком-Академия», Ирпень)
 Козориз Иван («Система-Борэкс», Бородянка)
 Кондратович Дмитрий («Днепр», Днепропетровск)
 Алексеенко Иван («Металлург», Запорожье)
 Скидан Ярослав («Шахтёр», Донецк)
 Телятников Алексей («Днепр», Днепропетровск)
 Шкред Олег («Шахтёр», Донецк)

2005 
Звание присвоено 8 футболистам национальной сборной Украины, завоевавшей право на участие в финальной части чемпионата мира 2006 в Германии.
 Калиниченко Максим («Спартак», Москва, Россия)
 Милевский Артём («Динамо», Киев)
 Назаренко Сергей («Днепр», Днепропетровск)
 Пятов Андрей («Шахтёр», Донецк)
 Свидерский Вячеслав («Сатурн», Раменское, Россия)
 Чигринский Дмитрий («Шахтёр», Донецк)
 Шуст Богдан («Шахтёр», Донецк)
 Яценко Александр («Харьков»)

2007 
Звание присвоено 19 футболистам национальной студенческой сборной за победу на Летней Универсиаде в Бангкоке (Таиланд).
 Башлай Андрей («Динамо», Киев)
 Бочкур Роман («Черноморец», Одесса)
 Войнаровский Роман («Крымтеплица», Молодёжное)
 Герасимюк Олег («Динамо», Киев)
 Гордя Игорь («Днепр», Днепропетровск)
 Гостев Вадим («Подолье», Хмельницкий)
 Гребинский Игорь («Прикарпатье», Ивано-Франковск)
 Гунченко Дмитрий («Ильичевец», Мариуполь)
 Запорожан Андрей («Энергетик», Бурштын)
 Иконников Владимир («Прикарпатье», Ивано-Франковск)
 Луценко Роман («Николаев»)
 Мисяйло Андрей («Ильичевец», Мариуполь)
 Монахов Антон («Крымтеплица», Молодёжное)
 Проневич Дмитрий («Днепр», Черкассы)
 Ревуцкий Николай («Прикарпатье», Ивано-Франковск)
 Старгородский Артём («Арсенал», Киев)
 Худобяк Игорь («Прикарпатье», Ивано-Франковск)
 Шевчук Андрей («Севастополь»)
 Штанько Артём («Ильичёвец», Мариуполь)

2009 
Звание присвоено 8 футболистам национальной студенческой сборной за победу на Летней Универсиаде в Белграде (Сербия).
 Бахтияров Юрий («Буковина», Черновцы)
 Бобаль Матвей («Таврия», Симферополь)
 Кисилица Юрий (Черновцы)
 Крохмалюк Александр (ЦСКА, Киев)
 Микуляк Владислав («Закарпатье», Ужгород)
 Пискун Владислав («Севастополь»)
 Репа Алексей («Арсенал», Киев)
 Чорний Василий («Нива», Тернополь)

В августе звание присвоено 18 футболистам юношеской сборной (до 19 лет) за победу на чемпионате Европы:
 Базилевич, Вячеслав Анатольевич (1990; «Шахтёр», Донецк)
 Белый, Максим Игоревич (1990; «Шахтёр», Донецк)
 Бутко, Богдан Евгеньевич (1991; «Шахтёр», Донецк)
 Виценец, Виталий Владимирович (1990; «Шахтёр», Донецк)
 Гармаш, Денис Викторович (1990; «Динамо», Киев)
 Ерёменко, Дмитрий Сергеевич (1990; «Динамо», Киев)
 Каверин, Виталий Викторович (1990; «Днепр», Днепропетровск)
 Карноза, Артур Александрович (1990; «Днепр», Днепропетровск)
 Коркишко, Дмитрий Юрьевич (1990; «Динамо», Киев)
 Кривцов, Сергей Андреевич (1991; «Металлург», Запорожье)
 Кушниров, Дмитрий Александрович (1990; «Динамо», Киев)
 Левченко, Игорь Александрович (1991; «Олимпик» Донецк)
 Люлька, Сергей Николаевич (1990; «Динамо», Киев)
 Парцвания, Темур Рафиелович (1991; «Динамо», Киев)
 Петров, Кирилл Валентинович (1990; «Динамо», Киев)
 Рыбалка, Сергей Александрович (1990; «Динамо», Киев)
 Чайковский, Игорь Геннадьевич (1991; «Шахтёр», Донецк)
 Шевчук, Сергей Анатольевич (1990; «Динамо», Киев)

2019 
Звание присвоено футболистам юношеской сборной (до 20 лет) за победу на чемпионате мира

Примечания

Ссылки 
 Виктор Хохлюк. Футбольные легенды Украины. Часть ІІІ на Sport.ua

Футбол
Списки футболистов Украины